Montpeyroux – francuska miejscowość w regionie Akwitania
 Montpeyroux – francuska miejscowość w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montpeyroux – francuska miejscowość w regionie Midi-Pireneje
 Montpeyroux – francuska miejscowość w regionie Owernia